De compressibiliteit (B) is het omgekeerde van de compressiemodulus: 

Materiaaleigenschap